

События 
 527/526 — Афинский архонт-эпоним Онетор.
 527—510 — Тирания Гиппия (ок.557-после 490) в Афинах. Брат Гиппия Гиппарх (ок.555-514).
 Камбис приступает к подготовке похода на Египет. Союз с городами Кипра, тираном Самоса Поликратом и арабскими племенами.
 527 (587 или 535 или 417) — Сиддхартха достиг просветления (медитируя под деревом в Бодх Гайе (Бихар)) и становится Буддой.

Китай 
 15-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной умер князь У Юй Мэн (И-мо), ему наследовал его сын Ляо-ван (эра правления 526—515). Согласно «Ши цзи», Юй-мэн хотел передать власть младшему брату Цзи-чжа, но тот бежал, и усцы поставили сына вана.
 Во 2 луне, в день гуй-ю при жертвоприношении в Лу в храме У-гун, когда начали танцы со свирелью, умер луский сановник Шу-гун, тогда сразу прекратили музыку и окончили жертвоприношение.
 Летом цайский сановник Чао У бежал в Чжэн.
 В 6 луне, в день дин-сы, в новолуние, было солнечное затмение (упомянуто в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 18 апреля 527 года до н. э.
 В Чжоу преждевременно умерли старшая жена вана и его наследник Шэн. Согласно «Цзо чжуань», в 6 луне в день и-чоу умер наследник Шоу, а осенью в 8 луне в день моу-инь умерла жена Му-хоу (в «Чуньцю» их смерть не упомянута).
 Цзиньский посол посетил Чжоу с соболезнованиями, но когда его упрекнули, что он не привёз подношений, Шу-сян сказал, что нужно думать о трауре, а не о выгоде.
 Осенью цзиньский полководец Сюнь У воевал с племенем сянь-юй.
 Зимой луский гун прибыл в Цзинь.
 (согласно гл.5 и 40 «Ши цзи», в 527 г., причём по гл.5 ван сам ездил в Цинь) чуский ван взял для 15-летнего сына Цзяня (рождённого цайской княжной) невесту из Цинь, послав Фэй У-цзи за ней, но полюбил её и по совету посла сам женился на ней.

Скончались 
 Махавира — основатель джайнизма и джайнской философии, проповедник.

См. также

Примечания